Scu – Sacra corona unita. Organizzazione di stampo mafioso, operante in Puglia.

Codici 
 SCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Antonio Maceo di Santiago di Cuba, Cuba